O termo tríplice pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

 Tríplice viral - uma vacina
 Tríplice Aliança
 Tríplice Aliança (1882)
 Tríplice Coroa (beisebol)
 Tríplice Coroa Havaiana
 Tríplice Deusa Inca
 Tríplice Entente
 Tríplice coroa

Desambiguação